Valmy (gemeente), in het Franse departement Marne (regio Grand Est)
 Slag bij Valmy (1792), onderdeel van de Eerste Coalitieoorlog 
 Valmy (metrostation), een metrostation in de Franse stad Lyon
 Valmy (krant), een illegale krant van het Franse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Valmy (schip), een Franse torpedobootjager
 Valmy (schip, 1892), een Franse kruiser